Hrvatski otoci:
 Galijola (Unije), SZ od Unija
 Galijola (Dugi otok), u Parku prirode Telašćica
 Galijola (Prvić), južno od Prvića

Ostalo:
 Galijola (jedriličarska regata), od Opatije do Galijole kod Unija